Xiangcheng se poate referi la:

Oameni 
 Prințesa Xiangcheng ( n. ? - d. 651), fiica împăratului Taizong din dinastia Tang

Locuri din China 
 Orașul Xiangcheng () din provincia Henan
 Districtul Xiangcheng, Henan ()
 Districtul Xiangcheng, Sichuan ()
 Districtul Xiangcheng, Suzhou () din provincia Jiangsu
 Districtul Xiangcheng, Xiangyang () din provincia Hubei
 Districtul Xiangcheng, Zhangzhou () din provincia Fujian
 Xiangcheng, Jiangxi (), subdiviziunea orașului cu rang de district Gao'an din provincia Jiangxi
 Xiangcheng, Cangshan (), subdiviziunea districtului Cangshan din provincia Shandong
 Xiangcheng, Zoucheng (), subdiviziunea orașului cu rang de district Zoucheng din provincia Shandong

Altele 
 Xiāngchéng (香橙), cunoscut și sub numele de yuzu, o plantă citrică